Craig Adams peut désigner :
 Craig Adams (1977-), joueur de hockey sur glace canadien ;
  (1962-), musicien britannique.